Liebenow ist der Name folgender Ortschaften:
 Lubanowo (ehemals Liebenow im Landkreis Greifenhagen, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Banie
 Lubieniów (ehemals Liebenow im Landkreis Arnswalde, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Recz
 Lubno (ehemals Liebenow im Landkreis Landsberg (Warthe), Mark Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Lubiszyn

Liebenow ist der Familienname folgender Personen:
 Joy Fleming (1944–2017; bürgerlich: Erna Liebenow), deutsche Jazz-, Blues- und Schlagersängerin
 Gisela Vetter-Liebenow (* 1959), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin
 Josh Liebenow (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wilhelm Liebenow (1822–1897), deutscher Kartograph und Topograph

Libenow bezeichnet folgende Städte während der ersten schriftlichen Erwähnung:
 Hodkovice nad Mohelkou (schriftliche Ersterwähnung auch als: Hodcouiczerste), eine tschechische Stadt in der Region Liberecký kraj (Bezirk: Liberec)
 Stará Ľubovňa, eine norstostslowakische Stadt in der Region Spiš (Bezirk: Stará Ľubovňa)